Une dynamo est un appareil qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique.

Dynamo peut aussi désigner :
 Dynamo, un groupe musical composé de Muriel Moreno et Marc Collin ;
 Dynamo, un magicien anglais;
 Dynamo, un T.H.U.N.D.E.R. Agents, de Tower Comics, invincible lorsqu'il porte une « ceinture d’intensificateur de molécules ».

Dynamo est aussi le nom de plusieurs clubs sportifs, notamment dans les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale :
 Dynamo, une association sportive omnisports soviétique ;
 Dinamo Moscou, le club omnisports de Moscou ;
 le club de football, FK Dynamo Moscou ;
 le club de hockey sur glace, HK Dinamo Moscou ;
 les clubs de basket-ball masculin MBK Dynamo Moscou et féminin ŽBK Dynamo Moscou ;
 les clubs de volley-ball masculin et féminin ;
 Dynamo de Houston, le club de football de la ville de Houston, aux États-Unis ;
 Dynamo Kiev, le club de football de la ville de Kiev, en Ukraine ;
 Dinamo Douchanbé, le club de football de la ville de Douchanbé, au Tadjikistan ;
 Dinamo Bichkek, le club de la ville de Bichkek, au Kirghizistan ;
 Dynamo de Québec, club de soccer de la ville de Québec, au Canada ;
 FK Dynamo Minsk, le club de football de la ville de Minsk, en Biélorussie ;
 HK Dinamo Minsk, le club de hockey sur glace de la ville de Minsk, en Biélorussie ;
 HC Dinamo Minsk, le club de handball de la ville de Minsk, en Biélorussie ;
 HC Dinamo Volgograd, le club de handball de la ville de Volgograd, en Russie ;
 Dinamo Viktor Stavropol, le club de handball de la ville de Stavropol, en Russie ;
 Dinamo Bucarest, le club de la ville de Bucarest, en Roumanie ;
 SG Dynamo Dresde, le club de football de la ville de Dresde, en Allemagne ;
 Dinamo Zagreb, le club de la ville de Zagreb, en Croatie ;
 Dinamo Tbilissi, le club de Tbilissi, en Géorgie.

Voir aussi 
 Dynamo Open Air, festival néerlandais de heavy metal
 Dynamo pourpre, un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics
 , nom de plusieurs stades
 L'opération Dynamo, nom d'une opération militaire d'évacuation de la ville de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale